Okręty US Navy o nazwie USS "Clinton":
 Pierwszy  był holownikiem śrubowym. Zakupiony 14 czerwca 1864.
 Drugi  był okrętem transportowym. Wszedł do służby 1 lutego 1945.

Clinton